Østrigs Grand Prix 2017 (officielt navn: Formula 1 Grosser Preis von Österreich 2017) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 9. juli 2017 på Red Bull Ring ved byen Spielberg i Steiermark, Østrig. Det var det niende løb i -sæsonen, og det 30. Østrigs Grand Prix.

Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Valtteri Bottas, som startede fra pole position. På andenpladsen kom Ferraris Sebastian Vettel, og tredjepladsen gik til Daniel Ricciardo fra Red Bull Racing.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
 - Lewis Hamilton fik en gridstraf på fem placeringer for ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
 - Pascal Wehrlein startede fra pit-lane grundet motorskifte efter kvalifikationen.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Østrigs Grand Prix
Formel 1 2017